La ligne 5 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Špejchar à Ústřední dílny Dopravního podniku.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 5 relie Špejchar (au centre, sur les hauteurs de la ville) à Ústřední dílny Dopravního podniku (à l'Est).

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 5 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

L'arrêt Vinice n'est desservi qu'en direction de Ústřední dílny DP.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague